De Hongaarse voetbalclub MTK Boedapest FC speelt sinds 1927 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt MTK Boedapest FC

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 82.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Hongarije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

MTK Boedapest FC
MTK Boedapest FC